wyspa – fragment lądu otoczony ze wszystkich stron wodą
 wyspa – w anatomii, część kresomózgowia
 wyspa – formacja w analizie technicznej
 „Wyspa” – powieść Aldousa Huxleya
 „Wyspa” – kwartalnik literacki wydawany od 2007 roku przez Bibliotekę Analiz oraz (od 2014 roku) przez Narodowe Centrum Kultury
 Instytut Sztuki Wyspa – instytut kultury w Gdańsku

Miejscowości i ich części  w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 1 podstawowa
 Wyspa – część wsi Wola Dereźniańska w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim, w gminie Biłgoraj
 Wyspa – część wsi Rusocice w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Czernichów
 Wyspa – część wsi Wołowice w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Czernichów
 Wyspa – przysiółek wsi Miechowice Wielkie w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Wietrzychowice
 Wyspa – część wsi Jadowniki Mokre w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Wietrzychowice
 Wyspa – część wsi Grodek w województwie mazowieckim, w powiecie zwoleńskim, w gminie Policzna
 Wyspa – osada wsi Bizoręda w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, w gminie Sobków
 Wyspa – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, w gminie Zawichost

Miejscowości na Ukrainie 
 Wyspa (Виспа) – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim

Filmy 
 Wyspa – film prod. radzieckiej z 1973 roku, reż. Fiodor Chitruk
 Wyspa – film prod. USA z 1980 roku, reż. Michael Ritchie
 Wyspa – film prod. koreańskiej z 2000 roku, reż. Kim Ki-duk.
 Wyspa – film prod. USA z 2005 roku, reż. Michael Bay
 Wyspa – film prod. rosyjskiej z 2006 roku, reż. Paweł Łungina

Przypisy